Il partigiano Johnny è un romanzo di Beppe Fenoglio (pubblicato postumo nel 1968).
Il partigiano Johnny è anche un film di Guido Chiesa (2000), ispirato all'omonimo romanzo.